„Kurier Poranny” – dziennik wychodzący w latach 1877-1939
 „Kurier Poranny” – dziennik wychodzący w roku 1923 w Łodzi
 „Kurier Poranny” – dziennik wychodzący od 1990